Le nom Henry Yorke est porté par:

 Henry Galgacus Redhead Yorke (1802-1848), métis antillais devenu homme politique britannique ;
 Henry Vincent Yorke (1905-1973), dit « Henry Green », écrivain britannique.